Rio Pereque kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Perequê (vattendrag i Brasilien, Paraná), 
 Rio Perequê (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -27,15, long -48,58), 
 Rio Perequê (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -26,46, long -48,61), 

Robotskapade Brasilienförgreningar